Johan Sætre – ex saltatore con gli sci norvegese
 Lasse Sætre – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Sven Erik Sætre – ex calciatore norvegese